Oxythrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Jindřich Uzel 1895. Oxythrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smaltripsar
Oxythrips